Alingsås (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Alingsås (stad), de hoofdstad van deze gemeente.